ФК Ракоци () е унгарски футболен клуб от град Капошвар, област Шомод.

История 
Клубът е основан на 15 август 1923 година. Своето име получава в чест на националния герой на Унгария Ференц Ракоци.

Домакинските си мачове играе на стадион „Капошвар Ракоци“ с капацитет 7000 зрители.

Във висшата унгарска дивизия отборът играе през 11 сезона, а най-доброто му постижение е 6-о място през сезон 2007 – 08.

На 10 май 2014 година, след загубата от „Видеотон“ с 2:0 в 28-ия кръг става известно, че изпада в Първа дивизия.

Успехи 
 Първа унгарска футболна лига:
 6-о място (1): 2007/08
 Купа на Унгария по футбол:
 1/2 финалист (2): 1975/76, 2010/11
 Втора лига:
  Победител (2): 1979/80, 1986/87
 Трета лига:
  Победител (4): 1960, 1972, 1985, 1995
 Купа на област Шомод:
  Носител (1): 2016

Предишни имена

Известни играчи 
  Дьозе Бурча
  Роберт Валтнер
  Петер Райчи
  Андре Алвес дос Сантос
  Тармо Кинк
  Милан Перич

Източници

Външни препратки 
 официален сайт
 сайт на феновете

Унгарски футболни отбори
Основани в Унгария през 1923 година